Han Shundi – ottavo imperatore cinese della dinastia Han Orientale
 Stefan Shundi – scrittore, critico letterario, avvocato, dirigente sportivo ed ex calciatore albanese